Der Bundesverband der Zigarrenindustrie e.V. (BdZ) mit Sitz in Bonn vertritt die Interessen der größten deutschen Hersteller, Vertreiber und Importeure von Zigarrenprodukten.

Aufgaben

Der Verband setzt sich seit den 1950er Jahren gegenüber der Öffentlichkeit für die Belange der Mitgliedsunternehmen in den Bereichen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ein. Ein  Ziel des BdZ liegt in der Erhaltung der wirtschaftlichen Grundlagen der deutschen Zigarrenindustrie und ihrer Arbeitsplätze. Die Mitgliedsunternehmen des BdZ sind hauptsächlich Familienbetriebe des Mittelstandes und repräsentieren etwa 80 Prozent des Zigarrenabsatzes in Deutschland.  

Der BdZ vertritt zudem die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen gegenüber der Politik und steht politischen Entscheidungsträgern als Ansprechpartner und Ideengeber zur Verfügung. Gegenüber der Politik verfolgt der BdZ das Ziel, einen konstruktiven Dialog zu etablieren, in dessen Rahmen der Verband die Besonderheiten der Zigarre verdeutlichen will. Nach eigenen Angaben möchte sich der BdZ seiner gesellschaftlichen Verantwortung stellen und hinsichtlich des Jugendschutzes Aufklärung über die gesundheitlichen Folgen des Zigarrengenusses leisten.

Weblinks 
zigarren-verband.de – Offizielle Website
 Eintrag im Lobbyregister des Deutschen Bundestages

Interessenverband
!Bundesverband der Zigarrenindustrie
Verein (Bonn)
Eingetragen im Lobbyregister des Deutschen Bundestags